Aaron Brown peut désigner :
 Aaron Brown (1948-), journaliste américain ;
 Aaron Brown (1992-), athlète canadien.